Amanda Schull – attrice e ballerina statunitense
 Belinda Peregrín Schull  – attrice e cantautrice spagnola naturalizzata messicana
 Gary Schull – cestista statunitense
 Schull – città nella contea di Cork in Irlanda